Federal puede referirse a:

 federal, perteneciente al federalismo o a sus partidarios;
 Estado federal o Estado federal;
 Departamento Federal, división administrativa de la Provincia de Entre Ríos, Argentina;
 Federal, ciudad argentina;
 Liga Federal;
 Partido Federal, nombre de varias agrupaciones políticas;
 Unión Federal, partido político argentino.